Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Aryna Sabalenka.

In finale Karolína Plíšková ha sconfitto Angelique Kerber con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Ashleigh Barty (ritirata)
 Karolína Plíšková (campionessa)
 Kiki Bertens (semifinale)
 Angelique Kerber (finale)
 Elina Svitolina (secondo turno)
 Simona Halep (quarti di finale)
 Sloane Stephens (secondo turno)
 Aryna Sabalenka (quarti di finale)

 Anastasija Sevastova (ritirata)
 Belinda Bencic (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Wang Qiang (ritirata)
 Markéta Vondroušová (secondo turno)
 Johanna Konta (terzo turno)
 Julia Görges (ritirata)
 Anett Kontaveit (secondo turno)

Wildcard 

  Harriet Dart (primo turno)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Angelique Kerber (finale)

 Katie Swan (primo turno)
 Heather Watson (primo turno)

Qualificate 

  Fiona Ferro (primo turno)
  Polona Hercog (terzo turno)
  Veronika Kudermetova (primo turno)

 Jessica Pegula (primo turno)
 Samantha Stosur (secondo turno)
 Dayana Yastremska (primo turno)

Lucky loser 

  Zarina Diyas (primo turno)
  Daria Gavrilova (secondo turno)
  Viktorija Golubic (primo turno)

 Magda Linette (primo turno)
 Mandy Minella (secondo turno)
 Pauline Parmentier (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2019